Okinoshima heißen:
Okinoshima (Ehime), japanische Insel in der Präfektur Ehime 
Okinoshima (Fukuoka), japanische Insel in der Präfektur Fukuoka 
Oki-Inseln, japanische Inseln in der Präfektur Shimane, die in der japanischen Okinoshima genannt werden
Okinoshima (Shimane), Stadt auf einer dieser Inseln
Okinoshima (Kagoshima), japanische Insel in der Präfektur Kagoshima 
Okinoshima (Kōchi), japanische Insel in der Präfektur Kōchi
Okishima, japanische Insel in der Präfektur Shiga im Biwa-See 

Okinoshima (Schiff, 1896), Küstenpanzerschiff der Kaiserlich Japanischen Marine, vormals russische General-Admiral Apraxin (1905–1922)
Okinoshima (Schiff, 1935), Minenkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine (1936–1942)